Марселен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Марселен, Джеймс (род. 1986) — гаитянский футболист, полузащитник.
 Марселен, Жан (род. 2000) — французский футболист, защитник.
 Марселен, Сириль (род. 1979) — французский шахматист, гроссмейстер.
 Марселен, Фредерик (1848—1917) — гаитянский писатель, государственный и политический деятель.

Топоним 
 Марселен — швейцарский город в кантоне Во.